Olle Pettersson kan avse
 Olle Petterson (1905–1990), konstnär
 Olle Pettersson (friidrottare) (1911–1993), medeldistanslöpare
 Olle Pettersson (skådespelare) (född 1944)